Държавна сигурност може да се отнася до следните служби:
 КГБ (Комитет за държавна сигурност на бившия СССР);
 Комитет за държавна сигурност на Народна република България;
 УДБА на СФРЮ;
 Департамент за държавна сигурност на Северна Корея;
 Секуритате на Социалистическа република Румъния.

Вижте също 
 Тайна полиция